Jäcker ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jäcker (1884–1974), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Jäcker (1869–1949), deutscher Politiker (SPD)
 Horst Jäcker (* 1941), deutscher Politiker (CDU)
 Johannes Jäcker (1932–2013), deutscher Fußballtorwart, Lehrer und Unternehmer

Siehe auch:
 Jaecker
 Jecker
 Jacker